Durant kan verwijzen naar

Personen
 Isabelle Durant, Belgische politica

Plaatsen in de Verenigde Staten
Durant (Iowa)
Durant (Mississippi)
Durant (Oklahoma)

Verder
Durant (auto), een automerk
Durant (Pokémon), een Pokémon geïntroduceerd in de vijfde generatie.